Cēsis (stad), een plaats in Letland
 Cēsu novads, de gemeente waarvan Cēsis de hoofdplaats is
 Cēsis (district), het omliggende district